Родионово — название населённых пунктов.

Россия 
 Родионово — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Родионово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Родионово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Родионово — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Родионово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Родионово — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Родионово — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Родионово — деревня в составе города Печора Коми.
 Родионово — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Родионово — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Родионово — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Родионово — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Родионово — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Родионово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Родионово — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Родионово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Родионово — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Родионово — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Родионово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Родионово — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Родионово — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Родионово — деревня в Увельском районе Челябинской области.
 Родионово — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Родионово — деревня в Некоузском районе Ярославской области, Веретейское сельское поселение.
 Родионово — деревня в Некоузском районе Ярославской области, Октябрьское сельское поселение.
 Родионово — станция в Некоузском районе Ярославской области, Октябрьское сельское поселение.
 Родионово — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Родионово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Родионово — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Родионово-Несветайская
 Родионово-Несветайский район
 Родионово-Несветайское сельское поселение